Visser je nizozemské příjmení, které znamená „rybář“. Patří těmto osobnostem:

 Angela Visserová (* 1966), nizozemská modelka
 Esmee Visserová (* 1996), nizozemská rychlobruslařka
 Ingrid Visserová (1977–2013), nizozemská volejbalistka
 Leo Visser (* 1966), nizozemský rychlobruslař
 Nadine Visserová (* 1995), nizozemská atletka
 Ria Visserová (* 1961), nizozemská rychlobruslařka
 Yolandi Visser (* 1984), jihoafrická zpěvačka

Související články 
 Fischer
 Fisher

Externí odkazy 
 

Nizozemská příjmení